Turska:
 Seyhan (rijeka)
 Seyhan (grad), u pokrajini Adana
 Seyhan (okrug), u pokrajini Adana